

Geografia

 Mortara – comune della provincia di Pavia, Lombardia
 Provincia di Mortara – suddivisione amministrativa di secondo livello del Piemonte del XVIII secolo
 Stazione di Mortara – nodo ferroviario della Lombardia

Persone
 Alessandro Mortara (...–1855) – letterato italiano
 Bice Mortara Garavelli (1931) – linguista e accademica italiana
 Edoardo Mortara (1987) – pilota automobilistico svizzero naturalizzato italiano
 Giorgio Mortara (1885-1967) – economista, statistico e accademico italiano
 Lodovico Mortara (1855-1937) – avvocato, docente universitario e ministro italiano
 Luisella Ottolenghi Mortara (1930–2017) – storica dell'arte italiana
 Marco Mortara (1815-1894) – rabbino e insegnante italiano
 Nella Mortara (1893-1988) – fisica italiana

Altro
 Battaglia di Mortara – episodio della prima guerra di indipendenza italiana
 Caso Edgardo Mortara – vicenda riferita a Edgardo Mortara (1851-1940), un religioso italiano nato ebreo e tolto alla famiglia dalla polizia pontificia
 Società Sportiva Mortara – società calcistica italiana con sede nell'omonima città